Le tournoi de tennis de St. Petersburg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 15 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Morozova et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de St. Petersburg
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
St. Petersburg
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en avril 1974